Osoby o tym nazwisku:
 Derek Pugh – brytyjski biegacz
 Jethro Pugh – amerykański futbolista
 Jim Pugh – amerykański tenisista
 Marc Pugh – angielski piłkarz
 Mavis Pugh – brytyjska aktorka komediowa
 Robert Pugh – walijski aktor filmowy i telewizyjny